Zwei Schwestern steht für:

 Zwei Schwestern. Eine schwäbische Passion, Theaterstück von Hans Kehrer (1980)
 Polizeiruf 110: Zwei Schwestern, deutscher Fernsehfilm von Hans-Werner Honert (1987)
 Zwei Schwestern, deutscher Fernsehtitel von A Tale of Two Sisters, südkoreanischer Film von Kim Jee-woon (2003)
 Zwei Schwestern (SOKO Leipzig), deutscher Fernsehfilm von Buddy Giovinazzo (2014)
 Zwei Schwestern (Adalbert Stifter), Erzählung von Adalbert Stifter